Бобровка — река в Калужской области России, протекает по территории Боровского района. Впадает в реку Лужу в 39 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 19 км, площадь водосборного бассейна — 102 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Протва от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100612110000022233
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002223
 Код бассейна — 09.01.01.006
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Боровского района Калужской области
Притоки Лужи